Subaru Justy — маленький автомобіль японського автовиробника Subaru, що виготовлявся з літа 1984 до середини 2011 року. Специфікою Justy було те, що він був з приводом на чотири колеса. В останній версії пропонується тільки передній привід.

Покоління
Justy I Тип KAD (1984-1995)
Justy II Тип JMA, MS (1995-2003; на основі Suzuki Swift)
Justy III Тип MHY (2003-2007; на основі Suzuki Ignis)
Justy IV Тип M300F (2007-2011; на основі Daihatsu Sirion)

Посилання 

Автомобілі Subaru